Jméno důl Československé armády nebo zkratkou důl ČSA nese či v minulosti neslo několik dolů a lomů:
 důl ČSA v Karviné – utlumovaný hlubinný důl na černé uhlí v karvinské části ostravsko-karvinské pánve
 lom ČSA v Komořanech – činný povrchový důl (velkolom) na hnědé uhlí v mostecké pánvi
 důl ČSA v Rynholci – zaniklý hlubinný důl na černé uhlí v kladensko-rakovnické pánvi